Милтиадис Гарполас или Гарболас (, Γκαρμπολάς) е гръцки книжар и печатар от XIX век.

Биография 
Гарполас е роден около 1823 година във Виена в семейството на печатаря от арумънски произход Константинос Гарполас. Учи във Виена и работи в семейния бизнес. Заедно с баща си се установява в Атина. След неговата смърт в 1848 година Милтиадис започва самостоятелно да издава, печата и пише учебници в Атина. За осем години до 1856 година Милтиадис издава и отпечатва 35 заглавия в Атина.

През 1850 година в съдружие със съгражданина си Никос Псалтис основава издателска къща и печатница в Солун, който още е в Османската империя. Това е първата гръцка печатница в града и тя работи една година, като от излезлите от нея книги са известни пет:

 Απομνημονεύματα Μητρός Δυστυχούσης προς την Θυγατέρα της. Μεταφρασθέν εκ του Γαλλικού υπό Αντωνίου Μόσχου. Εν Θεσσαλονίκη, τύποις Μιλτιάδου Κ. Γκαρμπολά και συντροφίας 1850;
 Παροιμίαι δραματικαί, ήτοι μεταποιηθείσαι εις αστειοτάτας κωμωδίας. Ερανισθείσαι εκ του Γαλλικού και εκδοθείσαι υπό Μιλτιάδου Κ. Γκαρμπολά και Ν.Ψάλτου. Εν Θεσσαλονίκη, τύποις Μιλτιάδου Κ.Γκαρμπολά. 1850;
 Πόνημα χρυσούν Ραββί του Ιουδαίου εξελέγχον την των Ιουδαίων πλάνην. Πρώτον μεν εκ της αραβικής εις την Λατινίδα μεταφρασθέν, έπειτα δε εκ της Λατινίδος εις την καθ' ημάς γλώσσαν υπό Νικηφόρου του Θεοτόκου. Νυν δε μετατυπωθέν με τινάς επιδιορθώσεις του λεκτικού υπό Κ. Χριστοδούλου και Ν. Ψάλτου. Εν Θεσσαλονίκη, τύποις Μιλτιάδου Κ. Γκαρμπολά και Συντροφίας. 1850;
 Εφηρμοσμένη Ηθική, ήτοι βιογραφία του Ιωσήφ Παυλάκη. Σχεδιασθείσα και εκδοθείσα υπό Κωνσταντίνου Χριστοδούλου Θετταλομάγνητος. Κατ' έγκρισιν της Εκκλησιαστικής επιτροπής. Προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων. Έκδοσις δεύτερη βελτιωμένη. Εν Θεσσαλονίκη, τύποις Μιλτιάδου Κ. Γκαρμπολά, 1850;
 Επιτάφιος Θρήνος, ήτοι ακολουθία του Όρθρου και του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου. Περιέχουσα τον εν των Τριωδίω Κανόνα, τα Εγκώμια, την εν τω τέλει Προφητείαν, τον Απόστολον κ.τ.λ. Επιμελώς ήδη διορθωθείσα και εκδοθείσα παρά Αλεξάνδρου Κωνσταντίνου του Πελοποννησίου, φιλοτίμω δαπάνη του εντιμοτάτου κυρίου Κωνσταντίνου Γ. Ντίγκα του εκ Ναούσσης. Εις ύμνον του υπέρ ημών Ταφέντος και αναστάντος Χριστού του Θεού ημών, και εις ευχερεστέραν χρήσιν των εν ταις Αγίαις του Θεού Εκκλησίαις βουλομένων ψάλλειν αυτήν. Έκδοσις έκτη. Εν Θεσσαλονίκη τύποις Μιλτ. Κ. Γκαρμπολά και συντροφίας. ΑΩΝ -1850.

Османските власти преустановяват дейността ѝ защото собствениците ѝ не се отказват от гръцкото си гражданство. През 1852 година Гарполас продава печатницата и се завръща в Атина.

Родословие

Бележки 

Гръцки печатари
Македонски власи
Родени във Виена
Гъркомани
Починали в Атина